Roßdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Roßdorf, Sachsen-Anhalt – ort, Sachsen-Anhalt, 
 Roßdorf, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Roßdorf, Darmstadt – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt,